San Chierlo è una località presente nella frazione di Monte San Giovanni, nel comune di Monte San Pietro.

Storia

L'origine del termine San Chierlo si è diffusa a partire dal XVIII secolo, secondo quanto è stato scritto dallo storico Luigi Montieri. Si sa che, durante l'epoca medioevale era conosciuto come Sant'Ilario. È anche chiamato, in dialetto, Sant Ièrel, da cui l’italianizzazione “San Cierlo” el il nome moderno della località, “San Chierlo”. 

Ancora oggi si può ammirare la Torre del Paleotto che, assieme alla Torre di Guardia, sono le due imponenti strutture di controllo della Rocca di Bonzara, della quale resta qualche segno sul monte dove si ergeva nel XIV secolo. 

È presente la Chiesa di San Biagio, santo protettore del posto. È probabile che sia sorta alla fine del XIV secolo.

Caratteristiche

È un piccolo borgo situato sopra una collina. È totalmente incontaminato dalla natura. Sorge lungo le sponde del rio Lavino. 

È famoso per il vino, grazie alla sua altura, il terreno e il clima decisamente adeguato alla coltivazione della vite. In cima alla collina sorge Tenuta Bonzara, una cantina storica dei colli bolognesi (produttrice del vino Bonzarone), che ne possiede i vigneti lungo il versante sud-ovest. 

Anche la frutta ricopre un ruolo fondamentale nelle attività agricole. 

Negli ultimi anni, essendo distante dalla città di Bologna, si è diffuso il turismo di giornata, per fare delle gite fuori porta. Sono presenti per questo agriturismi e B&B.

Voci correlate

Monte San Pietro

Collegamenti esterni

 

 

Frazioni di Monte San Pietro